Рейнталь — фамилия.

 
 Рейнталь, Рейнгольд Петрович (1823—1878) — генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны 1877—1878

См. также:
 Рейнталь (избирательный округ) — избирательный округ в Швейцарии.